24 часа Ле-Мана 2016  — 84-я по счёту автомобильная гонка на выносливость, организованная Западным автомобильным клубом, которая состоялась 18—19 июня 2016 года на трассе «Сарт» в окрестностях Ле-Мана во Франции, являвшаяся также третьим этапом чемпионата мира по автогонкам на выносливость. Победитель гонки определился всего за 3,5 минуты до её завершения, когда в начале финального круга автомобиль уверенно лидировавшего до этого первого экипажа Toyota остановился на прямой «старт-финиш» из-за неисправности в системе турбонаддува и в лидеры вышел второй экипаж Porsche, для которой победа стала 2-й подряд и 18-й за всё время участия в соревновании. Для третьего фаворита, Audi, гонка сложилась неудачно: команда впервые с 2000 года потерпела два поражения подряд, из-за технических проблем сильно отстала от соперников и была близка к тому, чтобы впервые с 1999 года не попасть на подиум.

Гонку посетило 263,5 тысячи зрителей.

Изменения в трассе 
После аварии Яна Магнуссена во время квалификации предыдущей гонки в поворотах Порше были установлены дополнительные . Поворот Индианаполис перестал использоваться в качестве дороги общего пользования. Было оборудовано четыре дополнительных бокса, и число участников гонки увеличилось до 60.

Заявки

Автоматические заявки 
Автоматически на гонку были приглашены победители предыдущего года в своих классах, а также победители и некоторые команды, занявшие второе место, в Европейской и Азиатской серии Ле-Ман, а также два участника Объединённого чемпионата спорткаров. Автоматические приглашения также получили все команды, принимавшие участие в 2016 году на полном расписании в чемпионате мира по автогонкам на выносливость. Команды, принявшие автоматическое приглашение, могут выступать на другой технике, но не имеют права переходить в другой класс. Исключение сделано для команд, выступавших в Европейской серии Ле-Ман в классе LMGTE, которые могли выбирать между классами LMGTE Pro и Am, и для команд, выступавших в Азиатской серии Ле-Ман в классе LMP3, которые могли выбирать между классами LMP2 и LMGTE Am.

Из 14 автоматических приглашений три не были приняты командами: Team LNT и Marc VDS не продолжили своё участие в Европейской серии Ле-Ман в 2016 году, а SMP Racing сосредоточилась на классе LMP2 и отказалась защищать свой титул в LMGTE Am.

Гараж 56 

После перерыва в 2015 году был продолжен проект «Гараж 56», в котором принимают участие команды, использующие инновационные технологии. В 2016 году в рамках проекта приглашение получила Sausset Racing Team 41 (SRT41). Одним из гонщиков команды является Фредерик Соссе, у которого ампутированы руки и ноги. Компания  модифицировала гоночное шасси  так, чтобы им могли управлять как Соссе, так и его напарники Кристоф Тинсо и Жан-Бернар Буве. Первоначально планировалось использовать двигатель Audi, однако по финансовым соображениям от него пришлось отказаться в пользу широко используемого в классе LMP2 двигателя Nissan.

Список участников 
5 февраля 2016 года вместе со списком участников чемпионата мира по автогонкам на выносливость и Европейской серии Ле-Ман был также оглашён и список из 60 основных и 10 запасных участников гонки «24 часа Ле-Мана».

Greaves Motorsport, Riley Motorsports и Proton Competition позже отозвали свои заявки и были исключены из числа запасных, а Algarve Pro Racing переведена в число основных участников после того, как TDS Racing отозвала свою заявку в классе LMGTE Am. К началу официальных тестов в списке запасных оставалось 6 участников: вторые заявки Pegasus Racing и Team AAI, а также единственные заявки JMW Motorsport, Courage, OAK Racing и DragonSpeed.

Тесты и свободная практика 
Обязательные для всех 60 участников тесты, прошедшие 5 июня, были разбиты на две сессии. Во время утренней сессии лучший результат (3:22.334) показал Нил Яни на Porsche, затем шли другой экипаж Porsche, два экипажа Audi и два экипажа Toyota. В классе LMP2 автомобили Oreca 05 заняли первые шесть мест, возглавили классификацию Signatech Alpine (Николя Лапьер), Eurasia Motorsport и Manor. В классе LMGTE Pro лучшими были экипажи № 92 и 91 на Porsche и № 63 на Corvette, в классе LMGTE Am — № 55 (AF Corse) и № 62 (Scuderia Corsa) на Ferrari.

Во второй тестовой сессии лучше время (3:21.375) показал Лукас ди Грасси, опередивший оба экипажа Porsche, однако большую часть сессии Audi № 8 провёл в боксах из-за проблем с подвеской. Тристан Гомменди показал лучшее время в классе LMP2, выведя в лидеры Eurasia Motorsport, а Антонио Гарсиа — в классе LMGTE Pro, выведя в лидеры Corvette № 63. Тестовая сессия была закончена преждевременно из-за аварии, в которую попал Освальдо Негри из команды Michael Shank Racing.

Одна сессия свободной практики была проведена перед началом квалификации. Дождь шёл над частью трассы в течение 4 часов. Большую часть сессии лидировал Audi № 8, затем его обошёл Брендон Хартли, которого в свою очередь опередил Нил Яни с результатом 3:22.011 в заключительные 10 минут. Сессия прерывалась из-за пожара автомобиля команды ByKolles Racing Team на прямой Мюльсан и вылета Toyota № 6, аварий Бруно Сенны из RGR Sport и Инес Тетенже из Pegasus Racing. KCMG лидировала в классе LMP2, опережая Signatech Alpine и Panis-Barthez Compétition. В классе LMGTE Pro лидировали три автомобиля Ford, затем их опередили Ferrari команд Risi Competizione и AF Corse. В классе LMGTE Am большую часть сессии лидировала Scuderia Corsa, затем, в заключительные 50 минут — Роб Белл из команды-дебютанта Clearwater Racing.

Квалификация 

Продолжительность квалификационных сессий составила 6 часов, однако судьба поула решилась в первые 10 минут. Время 3:19.733, показанное Нилом Яни, позволило удержать лидерство на протяжении почти всей квалификации, так как две сессии, прошедшие на следующий день, были дождевые. Поул стал вторым подряд для Яни и команды Porsche. Второе место с полусекундным отставанием занял первый экипаж Porsche. Третье место, отстав ещё на полсекунды, занял Стефан Сарразан, дальше шла ещё одна Toyota. В Audi пришлось приложить усилия, чтобы решить технические проблемы и вывести автомобили на трассу в начале квалификации, которые по итогам первой сессии заняли пятое и шестое места с отставанием от лидера в 3 секунды. Среди частных команд лучшее время показал Доминик Крайхамер на Rebellion № 13, в то время как команда ByKolles не участвовала в сессии, так как не смогла устранить повреждения, полученные в результате пожара во время свободной практики. В классе LMP2 Рене Раст из G-Drive Racing с результатом 3:36.605 смог возглавить классификацию в заключительные 15 минут сессии, до этого лидерство попеременно захватывали G-Drive Racing и две команды Alpine. И тоге второе место заняла Baxi DC Racing Alpine, а третье — Signatech Alpine. Пу Цзунь Цзинь из команды Eurasia Motorsport разбил автомобиль возле поворота Тертр-Руж.

В классе LMGTE Pro доминировали автомобили Ford, дебютировавшие в гонке. Лучшее время (3:51.185) показал Дирк Мюллер на Ford № 68, от него на три десятых секунды отстал Райан Бриско на Ford № 69, третье место с отставанием в четыре десятых секунды заняла новая модель Ferrari 488 команды AF Corse под управлением Джанмарии Бруни, четвёртое и пятое место также достались автомобилям Ford. Porsche № 92 на седьмом месте c отставанием в четыре секунды стал лучшим автомобилем, ранее участвовавшим в гонке. Квалификационная сессия была прервана красными флагами, когда Ferrari команды Risi Competizione под управлением Джанкарло Физикеллы закрутило в поворотах Порше и она застряла в гравийной ловушке. В классе LMGTE Am лучшее время (3:56.827) показал Роб Белл из команды Clearwater Racing, далее шли Aston Martin Racing № 98 и два AF Corse.

Вторая квалификационная сессия началась при сухой трассе, но небе, затянутом тучами. Ряд команд в классах LMP2 и LMGTE смогли улучшить свои результаты в первые полчаса сессии, пока не начался дождь. Наибольшего прогресса добилась команда Abu Dhabi-Proton Racing, поднявшаяся на третье место. ByKolles Racing Team выпустила свой автомобиль на мокрую трассу, чтобы показать хоть какое-то время и занять место в конце стартовой решётки в классе LMP1. Pegasus Racing смогла значительно улучшить результаты и поднялась до 14-го места. Лучшее время Porsche № 1 было на 3 секунды хуже промежуточного поула в первой квалификации. К концу второй квалификационной сессии трасса не начала подсыхать, и времена не были улучшены. Все четыре автомобиля Aston Martin не показали времени из-за замены двигателей.

Третья сессия началась через час под лёгким дождём, который в течение 10 минут усилился до ливня, что заставило прервать квалификацию приблизительно на 1 час из-за аквапланирования. Когда дождь стих и возобновилась квалификационная сессия, многие команды предпочли не выезжать на трассу или проехали небольшое число кругов, так как не было возможности улучшить время, показанное во время предыдущих сессий.

После завершения квалификации были внесены изменения в технический регламент, чтобы уравнять шансы автомобилей разных производителей: для Ford была увеличена на 10 кг масса балласта и уменьшено давление в системе турбонаддува, для Ferrari увеличена на 25 кг масса балласта, для Corvette и Aston Martin увеличен диаметр отверстия рестриктора, для Porsche изменений не было.

Результаты квалификации 
Лучшее время в каждом классе обозначено жирным шрифтом. Лучшее время каждого автомобиля выделено серым фоном. Времена для 3-й квалификации не включены в таблицу, так как многие команды не установили время круга, и ни одна из них не улучшила ранее установленного времени.

Гонка 

Старт гонки за автомобилем безопасности в 15:00 по центральноевропейскому времени отмашкой французским триколором дал Брэд Питт. Ford № 67 не стартовал из-за проблем с коробкой передач, провёл 20 минут в боксах и выехал на трассу с отставанием в два круга. Также не смог стартовать из-за проблем с двигателем ByKolles Racing Team, а Rebellion № 12 провёл 20 минут в боксах. Первые 50 минут гонки прошло за пейс-каром, после рестарта Майк Конвей на Toyota № 6 опередил сначала Тимо Бернхарда на Porsche № 1, затем — Нила Яни на Porsche № 2 и вышел в лидеры гонки. В классе LMP2 после пит-стопа G-Drive Racing № 26 в лидеры вышел Николя Лапьер на Signatech Alpine № 36. В классе LMGTE Pro Дирк Мюллер на Ford смог сохранить первую позицию, а на второе и третье место вышли Фредерик Маковецки и Патрик Пиле из Porsche.

На втором часу гонки Audi № 7 пришлось заехать в боксы для замены турбокомпрессора. Ремонт занял 20 минут. После его завершения Бенуа Трелуйе выехал на трассу на 59-м месте с отставанием в шесть кругов.

В начале третьего часа, после второй волны пит-стопов в лидеры вышел Брендон Хартли на Porsche № 1 и сохранил лидерство до конца часа. В классе LMP2 за счёт лучшей шинной тактики в лидеры вышел Manor под управлением Роберто Мери.

К концу пятого часа гонки благодаря более длинным отрезкам между пит-стопами в лидеры вышел Камуи Кобаяси на Toyota № 6. В классе LMP2 Мэтт Рао, заменивший Роберто Мери, совершил ошибку и в лидеры вышел Рё Хиракава из Thiriet by TDS Racing. В классе LMGTE по-прежнему лидирует Ford № 68, ещё два автомобиля Ford вышли на второе и третье места, опередив AF Corse.

На шестом часу гонки первый экипаж G-Drive Racing получил штраф в виде проезда по пит-лейн за заправку с работающим двигателем.

К концу 8-го часа Toyota уже уверенно лидировала в гонке благодаря тому, что пит-стоп с заменой пилота удалось провести с минимальной потерей времени из-за введённого в это время режима медленной зоны после вылета в повороте Мюльсан автомобиля команды Pegasus Racing. В классе LMP2 продолжил лидировать автомобиль команды Thiriet by TDS Racing теперь уже под управлением Пьера Тирье, на втором месте — Signatech Alpine под управлением Николя Лапьера. Команда Manor, одно время лидировавшая в гонке, потеряла 11 кругов из-за ремонта в боксах, а автомобиль победителей предыдущей гонки в классе LMP2, KCMG остановился на трассе из-за неисправности. В классе LMGTE Pro Джанкарло Физикелла из Risi Competizione на Ferrari 488 смог выйти на второе место, потеснив два автомобиля Ford. В классе LMGTE Am завязалась серьёзная борьба за лидерство: Педру Лами из Aston Martin Racing на 2,1 с опережал Патрика Лонга из Abu Dhabi-Proton Racing, от которого, в свою очередь, менее чем на полсекунды отстал Джефф Сигал из Scuderia Corsa.

К концу 12-го часа гонки уверенно лидировали уже две Toyota, в то время как у их соперников продолжились технические проблемы: Audi № 7 снова потребовался ремонт, а Porsche № 1 провёл в боксах с небольшим перерывом в общей сложности два часа из-за проблем с водяным насосом системы охлаждения и отстал от лидеров на 38 кругов. В классе LMP2 лидирует Signatech Alpine, за второе место с переменным успехом борются Thiriet by TDS Racing и G-Drive Racing. В классе LMGTE Pro благодаря тактике пит-стопов в лидеры вышел Матео Малучелли из Risi Competizione, опередив Райана Бриско из Ford на 50 секунд. В классе LMGTE Am лидировал Халид Аль-Кубайси из команды Abu Dhabi-Proton Racing.

Через 16 часов после начала гонки разрывы в первой тройке сократились до 22 секунд, лидер гонки несколько раз менялся, в конце часа в лидеры вышла Toyota № 6. В классе LMP2 по-прежнему лидирует Signatech Alpine, за ним идут Thiriet by TDS Racing и G-Drive Racing. В классе LMGTE Pro лидерство удерживает Тони Виландер из Risi Competizione, а в классе LMGTE Am — Джеф Сигал из Scuderia Corsa.

В первую половину 17-го часа в течение 17 мин из-за аварий сошло сразу три автомобиля, что привело к выезду на трассу автомобилей безопасности: Corvette Racing № 64 под управлением Томми Милнера, Baxi DC Racing № 35 под управлением Нельсона Панчьятичи и Thiriet by TDS Racing № 46 под управлением Пьера Тирье. Это позволило первому экипажу G-Drive Racing и второму экипажу SMP Racing подняться на второе и третье места в классе LMP2.

К концу 18-го часа в гонке лидировали уже два автомобиля Toyota, однако они не смогли оторваться от Porsche № 2. Risi Competizione удалось упрочить лидерство в классе LMGTE Pro после того, как Ford № 68 был оштрафован проездом по пит-лейну за дозаправку с работающим двигателем.

Большую часть 20-го часа лидировал Марк Либ на Porsche № 2, но затем его опередил Энтони Дэвидсон на Toyota № 5. Audi № 8 пришлось заехать в боксы для замены тормозных дисков. В классе LMGTE Pro в лидеры вышел Ford № 68 под управлением Джоуи Хэнда.

К концу 22-го часа отрыв Toyota № 5 от Porsche № 2 составил 50 секунд, а Toyota № 6 выбыла из борьбы за победу, потеряв три круга из-за ремонта. Ford № 68 упрочил лидерство в классе LMGTE Pro после ошибки Тони Виландера из Risi Competizione.

За 1 час до финиша отрыв Toyota № 5 от Porsche № 2 составлял 30 секунд, а за два круга до финиша возрос до 1 минуты 19 секунд. Но примерно за 7 минут до финиша Накадзима сообщил о неполадках с двигателем, отрыв стал резко сокращаться. За 4,5 минуты до финиша он составлял 37,6 с, а за 3,5 минуты Накадзима, едва начав финальный круг, остановился на прямой «старт-финиш», и его практически сразу же опередил Нил Яни, финишировавший первым в общем зачёте. Накадзима смог затем продолжить гонку и финишировать вторым, но прохождение финального круга заняло у него более 11 минут и он не уложился в 6-минутный лимит, поэтому экипаж Toyota № 5 не был классифицирован.

В общем зачёте победу одержал второй экипаж Porsche: Ромен Дюма (2-я победа в карьере), Марк Либ и Нил Яни, победившие впервые; второе место занял второй экипаж Toyota (Стефан Сарразан, Майк Конвей, Камуи Кобаяси), третье место — второй экипаж Audi (Лоик Дюваль, Лукас ди Грасси, Оливер Джарвис). Первый экипаж Porsche (Тимо Бернхард, Марк Уэббер, Брендон Хартли) после серьёзных технических проблем в середине гонки поднялся на 13-е место. Среди частных команд в классе LMP1 лучшим стал единственный добравшийся до финиша Rebellion № 12. В классе LMP2 победитель, Signatech Alpine (Николя Лапьер, одержавший 2 победы подряд в классе с двумя разными командами, Густаво Менезес, Стефан Рикельми), определился задолго до финиша. Второе и третье место в классе заняли команды G-Drive Racing (Роман Русинов, Рене Раст, Уилл Стивенс) и SMP Racing (Виталий Петров, Виктор Шайтар, Кирилл Ладыгин). В классе LMGTE Pro три из первых четырёх мест заняла команда Ford. Победителями стали Джоуи Хэнд, Дирк Мюллер и Себастьен Бурдэ (Ford № 68), второе место заняли Джанкарло Физикелла, Тони Виландер, Матео Малучелли (Risi Competizione), третье — Райан Бриско, Ричард Уэстбрук, Скотт Диксон (Ford № 69).

Результаты гонки 
Победители в своём классе выделены полужирным начертанием, участники чемпионата мира по автогонкам на выносливость выделены жёлтым цветом.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Франция
Спорт во Франции в 2016 году
Июнь 2016 года
2016